Zdj ou ZDJ peut renvoyer à :
 zdj, code de langue ISO 639-3 du grand comorien.
 ZDJ, code AITA de la gare de Berne en Suisse.